Эдвард Фентон (; 7 ноября 1914, Форест-Гейт, Англия — 12 июля 1992, Англия) — английский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера

«Вест Хэм Юнайтед» 
Фентон, будучи школьником, был забивным бомбардиром и присоединился к школьному составу «Вест Хэма» и выиграл кубок школьников в составе сборной Англии, обыграв Шотландию на стадионе «Айброкс» в 1929 году. Он дебютировал за «Вест Хэм» в 1932 году и регулярно играл до начала Второй мировой войны. Он пошел в армию и служил инструктором в Северной Африке и Бирме. В основном, Тед играл на позиции вингера, и, в итоге, сыграл 179 матчей и забил 19 голов за «молотов». Эдвард также сыграл 204 матча и забил 44 мяча в соревнованиях, во время Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на whufc.com

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки сборной Англии по футболу военного времени
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Колчестер Юнайтед»
Тренеры ФК «Саутенд Юнайтед»